Суперкубок Таджикистану з футболу 2017  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2017 року між чемпіоном і володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол та віце-чемпіоном Таджикистану клубом Хосилот.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Федерації футболу Таджикистану
 Матч на globalsportsarchive

2017
Таджикистан
Березень 2017
2017 у таджицькому спорті